Зоря́ — село в Україні, у Васильківській селищній територіальній громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Населення становить 285 осіб. До 17 липня 2020 року село входило до складу Васильківського району.

Географія 
Село Зоря розташоване в центральній частині Синельниківського району. На півдні межує з селом Червона Долина, на сході з смт Васильківката на заході з селом Красне. Знаходиться за 6 км від лівого берега річки Вовча, селом тече пересихаючий струмок з загатою. Поруч проходить залізниця, пасажирський зупинний пункт Крутоярка (за 2,5 км).

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області